Localidades

Mayo (Carolina do Sul)
Mayo (Flórida)
Mayo (Maryland)

Mayo (Yukon)

Condado de Mayo

Outros
4960 Mayo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos